Салес-де-Льерка ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 36,29 км². Население — 136 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 142 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sales de Llierca
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны